The History Boys steht für:

 ein Theaterstück von Alan Bennett aus dem Jahr 2004, siehe The History Boys (Komödie)
 ein auf dem Bühnenstück basierender Film von Nicholas Hytner aus dem Jahr 2006, siehe Die History Boys – Fürs Leben lernen